grodziszcze – pozostałość po grodzie

 W Polsce
 Grodziszcze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice 
 Grodziszcze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica 
 Grodziszcze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Stoszowice 
 Grodziszcze – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin 
 Grodziszcze – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody
 Grodziszcze – przysiółek wsi Maciejowice w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Grodziszcze – gromada

 Inne
 Grodziszcze – góra w Sudetach Środkowych, Wzgórza Włodzickie

 Zobacz też
 Grodziszcze-Kolonia
 Grodzisko
 Hradiště
 Sonnewalde